Чернихов () — село,
Черниховский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689501. Население по переписи 2001 года составляло 702 человека .

Является административным центром Черниховского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Глядки и
Плесковцы.

Географическое положение 
Село Чернихов находится на правом берегу реки Серет,
выше по течению примыкает село Плесковцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Глядки,
на противоположном берегу — село Иванковцы.

История 
 1453 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания